Wolf’s Lair Abyss — мини-альбом норвежской блэк-метал-группы Mayhem, вышедший в 1997 году.

Об альбоме 
Wolf’s Lair Abyss позиционируется как первая часть альбома Grand Declaration of War 2000 года.

EP стал первым релизом Mayhem без основателя группы гитариста Евронимуса, убитого в 1993 году (вышедшие в 1995—1996 годах записи были переизданиями раннего материала). Звучание нового состава заметно отличалось от «классических» Mayhem: на Wolf’s Lair Abyss появились элементы прогрессива. Вокалист Мэниак (Свен Эрик Кристиансен) использовал как традиционный скриминг, так и чистый вокал.

Список композиций 
 «The Vortex Void of Inhumanity (Intro)» — 2:21
 «I Am thy Labyrinth» — 5:26
 «Fall of Seraphs» — 6:02
 «Ancient Skin» — 5:28
 «Symbols of Bloodswords» — 5:24

Участники записи 
 Мэниак (Свен Эрик Кристиансен) — вокал
 Бласфемер (Рун Эриксен) — гитара
 Некробутчер (Йорн Стубберуд) — бас-гитара
 Хеллхаммер (Ян Аксель Бломберг) — ударные
 Продюсер — Кристофер Рюгг
 Звукорежиссура, сведение и мастеринг — Mayhem

Примечания 

Альбомы Mayhem